En bilabial tremulant är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som  (ett litet versalt b).

Egenskaper 
Egenskaper hos den bilabiala tremulanten:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är bilabial, vilket betyder att den uttalas genom att läpparna mer eller mindre stänger luftflödet.
 Den är en tremulant, vilket betyder att artikulationsområdet vibrerar under uttalet.

Användning i språk 
Den bilabiala tremulanten är sällsynt i talade språk, och där den uppträder är den mycket sällan fonematisk.

Konsonantljud